Leimu est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1983), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1947), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois